Case Matte ima više značenja:
 Case Matte, Reggio Emilia
 Case Matte, Rovigo